Red Brook désigne des petits ruisseaux d'Amérique du Nord et du Royaume-Uni.

Toponymes

Royaume-Uni 
 , ruisseau du Grand Manchester.

Canada

Nouveau-Brunswick 
 Le Red Brook est un petit ruisseau dont les coordonnées géographiques sont .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .

Nouvelle-Écosse 
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .

Québec 
 Red Brook (ruisseau) : situé à l'extrémité nord du lac Magog.

Terre-Neuve-et-Labrador 
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (ruisseau) : .
 Red Brook (village)

États-Unis

Maine 
 Dans l'État du Maine, le Red Brook est un petit ruisseau qui s'écoule de Scarborough à South Portland sur une longueur approximative de 8 kilomètres et une surface supérieure à .

Massachusetts 
Dans l'État du Massachusetts, le Red Brook est un petit ruisseau protégé où vit encore une population d'ombles de fontaine. Son nom vient de la couleur de son eau. Il s'écoule sur une longueur approximative de 7 kilomètres et sert de frontière entre les villes de Wareham et de Plymouth.

New Hampshire 
 Red Brook (ruisseau) : .

New York 
 Red Brook (ruisseau) :  (Cowlesville, Comté de Wyoming).

Notes et références 

Cours d'eau au Nouveau-Brunswick
Cours d'eau en Nouvelle-Écosse
Cours d'eau à Terre-Neuve-et-Labrador
Cours d'eau dans le Maine
Cours d'eau au Massachusetts
Cours d'eau au New Hampshire
Cours d'eau dans l'État de New York